Аден Гиллетт (; род. 8 ноября 1958, Аден, Йемен) — английский актёр, наиболее известный по роли Джека Мэдокса в телесериале «».

Биография 
Аден Гиллетт родился в Адене (Йемен), в честь которого получил своё имя. Посещал , обучался актёрскому мастерству в Королевской академии драматического искусства. Удостоен нескольких наград и премий, включая Tree Prize, Sir Emile Littler Prize, Vanbrugh Prize и the Radio Prize. Обладатель американской премии «Театральный мир» в номинации Лучший дебют на Бродвее за роль в «Звонок инспектора» () в театре Бернард Б. Джекобс.

Он сыграл роль мистера Бэнкса в мюзиклах «Мери Поппинс» и Бенедикта в «Много шума из ничего». Появлялся в фильмах «Воришки» (1997) и «Приговор» (1999).

Гиллет выступает в Королевском театре Бата, играя роли в шекспировских постановках и других классиков, включая «Антоний и Клеопатра», «Как вам это понравится», «Буря». Также сыграл в «» и «» Ноэла Кауарда, в «» Бернарда Шоу.

На экране появился в роли Робина Гуда в телесериале «» (1997), в роли Питера Таунсенда — запретного возлюбленного принцессы Маргарет — в фильме «» (2005).

Гиллетт в 2004 году стал автором документального фильма канала Discovery «Кто предал Анну Франк» (Who Betrayed Anne Frank). В фильме по найденным доказательствам  рассказывается о человеке, который раскрыл гестапо местоположение семьи Франк.

С декабря 2018 по январь 2019 года он играл роль Скруджа из «Рождественской песни» Диккенса в Королевском шекспировском театре Стратфорд-апон-Эйвона.

Состоял в браке с актрисой , от которой у него двое детей.

Фильмография

Примечания

Ссылки 

Родившиеся в Адене
Актёры театра Великобритании
Киноактёры Великобритании
Актёры телевидения Великобритании
Выпускники Королевской академии драматического искусства
Актёры XX века
Актёры XXI века